Tre Ponti ima više značenja:
 Tre Ponti (Padova)
 Tre Ponti (Pezaro i Urbino)
 Tre Ponti (Piza)